Институ́т цитоло́гии и гене́тики СО РАН организован в числе первых 10 институтов Сибирского отделения Академии наук СССР в 1957 году. Расположен в новосибирском Академгородке.

Направления исследований 

Основные цели работы Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН:

 Получение новых фундаментальных знаний в области молекулярной генетики и клеточной биологии, и разработка на этой основе прорывных генетических технологий для агропромышленного комплекса, медицины и биотехнологии;
 Проведение полных циклов исследований от генерации фундаментальных знаний до прикладных разработок в указанных областях.

Приоритетные проекты ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН:

 Молекулярная генетика, клеточная биология, биоинформатика, биотехнологии;
 Генетика человека и животных;
 Генетическая платформа для решения задач селекции растений: фундаментальные исследования и прикладные разработки.

История 
ИЦиГ был организован в 1957 году, как первый генетический институт, вновь созданный в системе Академии наук СССР. Директором-организатором и первым директором ИЦиГ до осени 1959 года был академик Н. П. Дубинин. Институт формировался как многопрофильное научное учреждение для решения фундаментальных и прикладных задач в области генетики, цитологии, молекулярной биологии и селекции. С 1959 по 1985 год, при директоре Беляеве, спектр исследований Института существенно расширился за счет новых направлений — хромосомной и генной инженерии, физиологической генетики, математической биологии и др. В период с 1985 по 2007 год, при директоре Шумном, важнейшим направлением развития Института стала интеграция методов классической генетики с молекулярными, клеточными, онтогенетическими и популяционными подходами. С 2007 г.  (директор – академик Н.А. Колчанов) ключевое значение приобретает комплексный подход к изучению генетических основ организации и функционирования живых систем на базе междисциплинарных исследований и интеграции экспериментальных и биоинформатических методов. Институту принадлежат лидерские позиции по ряду наиболее перспективных направлений генетики, селекции, клеточной и молекулярной биологии, эволюционной и физиологической генетики, системной биологии, биотехнологии, биомедицины. 

31 декабря 2014 года Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) издало приказ о создании первого Федерального исследовательского центра (ФИЦ) в Сибирском отделении РАН. Таким ФИЦ стал Институт цитологии и генетики СО РАН, к которому в виде филиала присоединен Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции СО РАСХН.

Директором-организатором ФИЦ стал академик РАН Николай Александрович Колчанов. 28 апреля 2015 года ФИЦ был зарегистрирован официально.

15 мая 2017 года в состав ИЦиГ СО РАН вошли два филиала, образованных на основе институтов СО РАМН: НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, НИИ терапии и профилактической медицины. В 2017 году в ФИЦ была введена должность научного руководителя и первым научным руководителем ФИЦ стал Н. А. Колчанов.

Директора Института 

 академик АН СССР Н. П. Дубинин (1957-1959), организатор института 
 академик АН СССР Д. К. Беляев  (1959—1985)
 академик РАН  В. К. Шумный (1986—2007)
 академик РАН Н. А. Колчанов (2007-2017),  директор организатор ФИЦ 
 врио директора  С.В. Лаврюшев (2017-2018)
 академик РАН А. В. Кочетов  (с 2018)

Общие сведения 
Учреждение насчитывает более 1 тыс. 500 сотрудников, более 500 научных работников. ФИЦ располагает крупными центрами коллективного пользования. Один из них, Центр генетических ресурсов лабораторных животных  ИЦиГ СО РАН, имеет федеральный статус уникальной научной установки , второй Центр коллективного пользования микроскопического анализа биологических объектов СО РАН  имеет статус центра коллективного пользования СО РАН.

Инфраструктура ФИЦ располагается в пяти муниципальных образованиях Новосибирской области. Общий объём земель сельхозназначения, находящихся в управлении ФИЦ, превышает 30 тыс. гектар.

ФИЦ имеет мощный научно-образовательный комплекс, включающий аспирантуру, ординатуру, базовые кафедры Новосибирского государственного университета, Новосибирского медицинского университета и Новосибирского аграрного университета, а также Лабораторию экологического воспитания . Создание магистратуры при ФИЦ обеспечит непрерывный цикл подготовки высококвалифицированных научных кадров, выполнения фундаментальных исследований и прикладных разработок, проектов полного цикла.

Основополагающая идея развития Института — интеграция молекулярных, клеточных, онтогенетических и популяционных исследований для понимания генетических механизмов изменчивости и эволюции. Особое внимание уделяется созданию генетических моделей как на растениях, так и на животных для изучения генетической структуры сложных в функциональном отношении признаков — поведения, стрессреактивности, систем размножения, наследственных патологий у животных и человека, симбиотической азотфиксации у растений и многих других признаков.

Федеральный исследовательский центр издаёт 4 научных журнала.
 Вавиловский журнал генетиков и селекционеров , образован в 1997 году и первоначально назывался «Информационный вестник ВОГиС» и являлся официальным изданием ВОГиС
 Журнал Атеросклероз , журнал издаётся на базе НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН и издательства СО РАН
 Сибирский научный медицинский журнал , ранее журнал издавало СО РАМН, но в 2017 году СО Медицинских наук, как юридическое лицо, вошло в состав ИЦиГ СО РАН.
Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции , сетевой научный журнал открытого доступа, с 2015 по 2019 назывался Письма в Вавиловский журнал.

Известные сотрудники института 
Кочетов, Алексей Владимирович — директор, член корреспондент РАН, д.б.н.
Колчанов, Николай Александрович — научный руководитель института, академик РАН, д. б. н.
 Шумный, Владимир Константинович — советник РАН, академик РАН, д. б. н.
 Иванова, Людмила Николаевна — заведующая лабораторией физиологической генетики, академик РАН, д. б. н.
Дыгало, Николай Николаевич — заведующий лабораторией функциональной нейрогеномики, чл.-корр. РАН, д.б.н.;
 Трут, Людмила Николаевна — заведующая лабораторией эволюционной генетики, д. б. н., профессор.
 Семешин Валерий Фёдорович — д. б. н.
 Беляев, Дмитрий Константинович - д.б.н., академик АН СССР. 
 Воронцов, Николай Николаевич - д.б.н., профессор. 
 Дубинин, Николай Петрович - д.б.н.
 Корочкин, Леонид Иванович - д.м.н., профессор.
 Закиян Сурен Минасович - д.б.н., профессор. 
 Никоро, Зоя Сафроновна - к.б.н., доцент. 
 Кикнадзе, Ия Ивановна - д.б.н., профессор.
 Майстренко, Ольги Ивановна
 Христолюбова, Нинель Борисовна - д.б.н.
 Мирюта, Юрий Петрович - д.б.н., профессор.
 Привалов, Григорий Федорович - д.б.н.
 Раушенбах, Юрий Оскарович - д.б.н., профессор. 
 Мартынова, Раиса Павловна - д.б.н.
 Плохинский, Николай Александрович - д.с.н., профессор.
 Стакан, Галина Андреевна - д.б.н., профессор.
 Тихонов, Вилен Николаевич - д.б.н., профессор. 
 Енкен Вадим Борисович - д.с.-х.н., профессор.

Памятники около института 

 Памятник лабораторной мыши, открыт в 2013 году;
 Памятник домашней лисе. В честь 100-летия со дня рождения академика Д. К. Беляева в августе 2017 года рядом с ИЦИГ СО РАН открыли памятник, на котором прирученная лиса дает ученому лапу и виляет хвостом. Константин Зинич, скульптор (Красноярск): «Философия прикосновения лисички и человека — это сближение, доброта, нет какой-то агрессии со стороны лисички — она же была дикая, а он её генетическим образом сделал домашней»;
Сад победы, открыт 9 мая 2016 года. В его начале установлен памятный камень в честь ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудников Института.

См. также 
 НИИКЭЛ — филиал ИЦиГ СО РАН
 Домашние лисы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института 
 СибНИИРС — филиал ИЦиГ СО РАН 
 НИИКЭЛ — филиал ИЦиГ СО РАН 
 НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН 
 SPF-вивария ИЦиГ СО РАН 
Лаборатория экологического воспитания ИЦиГ СО РАН 
 Вавиловский журнал генетиков и селекционеров 
 Журнал Атеросклероз 
 Сибирский научный медицинский журнал 
Система учёта научной деятельности ИЦиГ СО РАН (ASSA) 
Музей истории генетики в Сибири 
Сайт посвящённый 100 летию Беляева Д.К 

Институты РАН
Биологические организации
 
Новосибирский Академгородок
Наука в Новосибирске
Институты АН СССР